Die Serie A 1960/61 war die 29. Spielzeit in der höchsten italienischen Fußball-Spielklasse der Herren. Sie begann am 25. September 1960 und endete am 4. Juni 1961. Als Aufsteiger kamen der AC Turin, Calcio Lecco und Catania Calcio aus der Serie B dazu.

Die Saison als Meister beendete Juventus Turin, das sich somit für den Europapokal der Landesmeister qualifizieren und seinen Vorjahrestriumph wiederholen konnte.

Die Meisterschaftsentscheidung war allerdings sehr umstritten, denn am 16. April 1961 kam es im Stadio Communale zu einem Derby d’Italia gegen Inter Mailand, das eine Vorentscheidung im Meisterschaftskampf bringen sollte. Nach einem Pfostenschuss der Mailänder kam es unter den Zuschauern des überfüllten Stadions zu Unruhen, die den Schiedsrichter veranlassten, das Spiel abzubrechen. Der Sieg wurde Inter, der Gästemannschaft, zugesprochen und die Mailänder übernahmen die Tabellenführung. Aber nach einem Einspruch von Juventus entschied der Verband am 3. Juni 1961, einen Tag vor dem Ende der Meisterschaft, das Spiel wiederholen zu lassen. Besondere Brisanz erhält diese Entscheidung auch dadurch, dass Umberto Agnelli damals sowohl Präsident von Juventus Turin als auch des italienischen Fußballverbandes war. Inters Präsident Angelo Moratti war über diese Vorgänge so wütend, dass er beschloss, Inters Jugendmannschaft das Spiel austragen zu lassen. Juventus gewann das Spiel mit 9:1 und somit auch den Titel.

Für den Messestädte-Pokal qualifizierten sich der AC Mailand, Inter Mailand und der AS Rom. Über die Coppa Italia sicherte sich ACF Fiorentina die Teilnahme am Europapokal der Pokalsieger des folgenden Jahres. In die Serie B absteigen mussten der AS Bari, AC Neapel und Lazio Rom.

Abschlusstabelle 

Für den Abstieg: 1. Punkte – 2. Direkter Vergleich (Punkte, Tordifferenz, geschossene Tore) – 3. Tordifferenz – 4. geschossene Tore

Abstiegs-Relegation 

|}

|}

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft 
(in Klammern sind die Spiele und Tore angegeben)

Weblinks 

 rsssf.com Serie A 1960/61
 weltfussball.de Ergebnisse und Tabelle

Einzelnachweise 

1960
Fußballsaison 1960/61